

Bułgaria 
 Carewci – wieś w obwodzie Tyrgowiszte
 Carewci – wieś w obwodzie Warna